Джиджи Эджли (; род. , Перт, Австралия) — австралийская актриса.

Биография 
Джиджи Эджли родилась 16 ноября 1977 года в Перте. Отец — Майкл Эджли, цирковой промоутер; мать — Джени Эджли, земельный управляющий. В 1998 году Джиджи получила степень бакалавра в Технологическом университете Квинсленда.

Джиджи дебютировала на телевидении в 1998 году. Наиболее известна по роли Чианы в телесериале «На краю Вселенной» и Лары Найт в сериале «Спецотдел по спасению». Особый навык Эджли — оригинальный жанр огненного шоу. Является автором графической новеллы Blue Shift о приключениях молодой девушки на неизведанных землях.

В октябре 2012 года вышла замуж за чемпиона мира по моноциклу Джейми Моссенгрена.

Фильмография

Награды и номинации 
 2002 — номинация на премию «Сатурн» в номинации «Лучшая телеактриса второго плана» («На краю Вселенной»)
 2006 — номинация на премию «Film Critics Circle of Australia Awards» в номинации «Лучшая актриса» («Последний поезд до Фрео»)

Примечания

Ссылки